Caritó (metge), oculista grec
 Caritó d'Afrodísies, poeta grec